Pax puede referirse a:

 Pax o PAX, abreviatura internacional utilizada en la industria turística para designar la palabra "pasajero".
 Abreviatura usada en botánica y zoología para referirse a Ferdinand Albin Pax (1858-1942).
 Pax (banda), banda peruana de hard rock.
 Pax (Virginia Occidental), poblado del estado de Virginia Occidental (Estados Unidos).
 Pax (mitología), en la mitología, hija de Justicia y Júpiter.
 Pax (gen).
 (679) Pax, asteroide número 679.
 PaX, parche de seguridad en Linux.
 Pax deorum (‘la paz de los dioses’ en latín), fundamento de la religión del Estado de la Antigua Roma.
 Aeropuerto de Port-de-Paix (Haití), con código IATA PAX.
 Penny Arcade Expo (PAX), una serie de festivales de juegos en Estados Unidos y Australia.
 Ion Television, cadena de televisión estadounidense conocida hasta 2005 como PAX.
 Pax Vaporizador

Pax también puede hacer referencia a un período de hegemonía de un Estado sobre otros de su alrededor durante el cual se establece una paz interna en sus dominios (imperio) y esfera de influencia:
 La Pax Romana.
 La Pax Hispanica.
 La Pax Britannica.
 La Pax Americana.
 La Pax Mongolica.
 La Pax Sinica.
 La Pax Europaea.
 La Pax Ottomana.